Tumba, jezero u Demokratskoj Republici Kongo

Naselje u Srbiji:
 Tumba (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje